XII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1981 odbyły się w Bułgarii między 19 a 27 września 1981 roku. Mecze rozgrywane były w Perniku oraz w Sofii.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego. Mistrzostwo po raz pierwszy zdobyła reprezentacja Bułgarii.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą zajmując miejsca 7-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1981 w Bułgarii
1981 w piłce siatkowej
Pernik
Piłka siatkowa w Bułgarii
Sport w Sofii